Desa Musuk kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Musuk (administrativ by i Indonesien, lat -7,54, long 110,54), Jawa Tengah, 
 Desa Musuk (administrativ by i Indonesien, lat -7,52, long 111,09), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar